Berliner Tor stazione della metropolitana di Amburgo
 Stazione di Berliner Tor, stazione ferroviaria di Amburgo